Mook steht für: 
 Mook en Middelaar, Gemeinde in der Provinz Limburg, Niederlande 
 Mook (Kentucky), Ort im Breckinridge County, Kentucky, USA 

 Mook (Veröffentlichung) ist ein Kofferwort aus Magazine und Book.  

Mook ist der Familienname folgender Personen:
 Charles C. Mook (1887–1966), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Christian Mook (* 1969), deutscher Gastronomieunternehmer, Redakteur, Autor und Herausgeber
 Friedrich Mook (1844–1880), deutscher Reisender und Autor
 Hubertus van Mook (1894–1965), niederländischer Kolonialbeamter und Minister
 Robby Mook (* 1979), amerikanischer Wahlkampfmanager

Siehe auch:
 Mock
 Moock
 Mok
 Moog